Grzegorz Filipowski (né le  à Łódź en Pologne) est un patineur artistique polonais.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 
 

Patineur artistique polonais
Naissance en juillet 1966
Naissance à Łódź
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992